Эстрельита (, в переводе с испанского звёздочка):
 «Эстрельита» — аргентинский фильм 1947 года.
 «Эстрельита» — фильм 2007 года, режиссёр Метод Певец. Победитель III Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского.
 Эстрельита — международный танцевальный конкурс по направлению кубинская сальса, проводимый в городе Киеве (Украина)

См. также 
 Эстрелья